Point Pleasant Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Point Pleasant Historic District (Pennsylvania), ID-Nr. 89001652
 Point Pleasant Historic District (West Virginia), ID-Nr. 85001465